Mazur – mieszkaniec Mazowsza lub Mazur
 Mazur – część wsi Przybyszowy w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Mazur – polski taniec ludowy
 Mazur – jedno z najpopularniejszych nazwisk w Polsce
 Mazur – rodzina lampowych odbiorników radiowych
 Mazur – czasopismo, założone m.in. przez Bogumiła Labusza
 Mazur – ciągnik gąsienicowy

Kluby sportowe:
 Mazur Ełk
 Mazur Karczew
 Mazur Pisz

Inne:
 Masur
 Mazurek
 ORP Mazur
 Biały mazur
 Cedro Mazur
 Fiat 518 Mazur
 masurium

Zobacz też